

Cinema
 Edmond – film del 2005 diretto da Stuart Gordon

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Edmond – città della Contea di Norton, Kansas
 Edmond – città della Contea di Oklahoma, Oklahoma

Onomastica
 Edmond – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Edmondo

Pagine correlate
Edmund
Edmunds